Særslev kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Særslev (Falster) – landsby i Horbelev Sogn på Falster
 Særslev (Kalundborg Kommune) – landsby i Særslev Sogn (Kalundborg Kommune)
 Særslev (Nordfyns Kommune) – landsby i Særslev Sogn (Nordfyns Kommune)

Se også:
 Særslevgård – bebyggelse i Særslev Sogn (Kalundborg Kommune)